Соколна може да се отнася за:

 Соколна, резерват в Централна България
 Соколна, хижа в Централна България